Dominik Bury (ur. 29 listopada 1996 w Cieszynie) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu KS AZS AWF Katowice, mistrz Polski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dominik Bury pojawił się w 21 grudnia 2012 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup” w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajął 86. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 24 stycznia 2016 podczas zawodów PŚ w czeskim Novym Měscie, gdzie wystąpił w sztafecie razem z Maciejem Staręgą, Janem Antolcem i Pawłem Kliszem. Sztafeta ostatecznie została zdublowana po trzeciej zmianie. Indywidualnie zadebiutował 27 listopada 2016 w Ruce na dystansie 15 km stylem klasycznym, gdzie uplasował się na 76. pozycji.

W marcu 2016 roku został po raz pierwszy w karierze mistrzem Polski seniorów (złoto zdobył w biegu na 10 km techniką klasyczną).

Jego brat Kamil również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bury nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 1996
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)